Borbone-Orléans – ramo cadetto della dinastia francese dei Borbone
 Adelaide di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Anna Maria di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Anne Maria Luisa di Borbone-Orléans – nobile francese
 Antonio Filippo di Borbone-Orléans – nobile francese
 Batilde di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Carlotta Aglaia di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Elisabetta Carlotta di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Enrico di Borbone-Orléans – politico e generale francese
 Ferdinando Filippo di Borbone-Orléans – nobile e generale francese
 Filippo I di Borbone-Orléans – nobile francese
 Filippo II di Borbone-Orléans – politico e generale francese
 Filippina Elisabetta di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Gastone di Borbone-Orléans – nobile francese
 Luigi di Borbone-Orléans – nobile francese
 Luigi Carlo di Borbone-Orléans – nobile francese
 Luigi Filippo I di Borbone-Orléans – nobile francese
 Luigi Filippo II di Borbone-Orléans – nobile francese
 Luisa Adelaide di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Luisa Elisabetta di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Luisa Diana di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Margherita Luisa di Borbone-Orleans – nobile francese
 Maria Luisa di Borbone-Orléans (1662-1689) – regina consorte di Spagna
 Maria Luisa di Borbone-Orléans (1896-1973) – nobildonna francese
 Maria Luisa Elisabetta di Borbone-Orléans – nobildonna francese
 Roberto di Borbone-Orléans – nobile e militare francese